Calçada puede referirse a:

Apellidos 

 Miquel Calçada Olivella, periodista y empresario español.
 Francesc Valls-Calçada, periodista y escritor español.